Idrossisteroide deidrogenasi è un termine generico per denominare un enzima che agisce su un idrossisteroide. Più nel dettaglio, a seconda della posizione in cui agiscono, si distinguono:
3alfa-idrossisteroide deidrogenasi (B-specifica);
3(o 17)beta-idrossisteroide deidrogenasi;
3alfa(o 20beta)-idrossisteroide deidrogenasi;
estradiolo 17beta-deidrogenasi;
testosterone 17beta-deidrogenasi;
testosterone 17beta-deidrogenasi (NADP+);
3(o 17)alfa-idrossisteroide deidrogenasi;
3beta-idrossi-delta5-steroide deidrogenasi;
11beta-idrossisteroide deidrogenasi;
16alfa-idrossisteroide deidrogenasi;
20alfa-idrossisteroide deidrogenasi;
21-idrossisteroide deidrogenasi (NAD+);
21-idrossisteroide deidrogenasi (NADP+);
7alfa-idrossisteroide deidrogenasi;
12alfa-idrossisteroide deidrogenasi;
7beta-idrossisteroide deidrogenasi (NADP+).